Ванадини́т — минерал, ванадат свинца с дополнительными анионами Cl- из надгруппы апатита.

Свойства 
Химический состав Pb5[VO4]3Cl; кристаллизуется в гексагональной сингонии. Встречается в виде мелких призматических, игольчатых или таблитчатых кристаллов, почковидных скоплений и землистых масс. Цвет жёлтый и красный до красно-бурого. Твёрдость 2,75 — 3, удельный вес 6,66 — 7,1. Хрупок. Находится в зоне окисления некоторых свинцово-цинковых месторождений. Относительно редок, но при значительных скоплениях используется как руда ванадия.

Местонахождения довольно многочисленны. Коллекционные хорошо образованные кристаллы ванадинита добываются на месторождении Мибладен в Марокко. Известны также кристаллы ванадинита из месторождений в штатах Аризона и Нью-Мексико (США), в Узбекистане, Мексике и Аргентине.

Литература

Ссылки 

 Ванадинит в Геовикипедии
 Ванадинит на Кристаллов.NET 
 Ванадинит в базе webmineral.com 
 Описание ванадинита 
Ванадинит на сайте Natural Museum

Фосфаты, арсенаты и ванадаты (минералы)
Минералы ванадия
Минералы свинца
Минералы гексагональной сингонии